Brugse Poort (Damme)
 Brugse Poort (Gent)
 Brugsepoort (tramhalte), gelegen in deze wijk
 Brugse Poort (Kortrijk)